W Rumunii
 Dobreni – gmina w okręgu Neamț
 Dobreni – wieś w okręgu Giurgiu, w gminie Vărăști
 Dobreni – wieś w okręgu Neamț, w gminie Dobreni
 Dobreni – wieś w okręgu Teleorman, w gminie Tătărăștii de Sus